Ricardo Carvalho (futebolista) — futebolista português (n. 1978)
 Ricardo Carvalho Calero — escritor e intelectual galego (1910-1990)

Desambiguações de antropônimos